Augsburg steht für:
 Augsburg, Großstadt im Südwesten Bayerns
 Bistum Augsburg
 Ortsteil der Gemeinde Schwesing in Schleswig-Holstein
 Augsburg (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Augsburg (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Augsburg University, Universität in den Vereinigten Staaten

 ist der Name mehrerer Schiffe, darunter
 die deutschen Kriegsschiffe
 SMS Augsburg – ein kleiner Kreuzer der Kolberg-Klasse
 Augsburg (F 222) (1958 bis 1988) – eine Fregatte der Köln-Klasse
 Augsburg (F 213) (1989 bis 2019) – eine Fregatte der Bremen-Klasse
 ein ehemaliger Schaufelraddampfer auf dem Bodensee, siehe Augsburg (Schiff, 1879)
 ein ehemaliges Fahrgastschiff auf dem Bodensee, siehe Artikel Winterschiffe
 ein ehemaliges Frachtschiff der Hapag-Lloyd (1952 bis 1971), siehe Artikel Brandenburg-Klasse (1951)
 ein Fahrgastschiff auf dem Ammersee, siehe Augsburg (Schiff, 2008)

Augsburg ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Augsburg (1844–1899), deutsche Malerin und Grafikerin

 Ejner Augsburg (1892–1971), dänischer Moderner Fünfkämpfer
 Emil Augsburg (* 1904), deutscher SD-Führer und BND-Mitarbeiter
 Natalie Augsburg (* 1983), deutsche Handballspielerin

Von Augsburg ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:

Siehe auch:

 Augsberg
 Augspurg
 Augspurger